Karya Maju (Belitang III), een plaats in Indonesië
Karya Maju (Tanjung Pura), een plaats in Indonesië
Karya Maju (Keluang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing